Языки кхое являются крупнейшей языковой семьёй, коренной в Южной Африке. Они часто рассматриваются как ветвь койсанских языков, и в этом случае известны как центрально-койсанские языки.

Ближайшие родственники семьи кхое — вымерший и плохо засвидетельствованный язык квади в Анголе. Это большая группа, для которой местоимения и некоторая базовая лексика были реконструированы, называется квади-кхое. Ближайшим родственником может быть язык-изолят сандаве. Система местоимений сандаве очень похожа на систему квади-кхое, но не достаточно хорошо определены фонетические соответствия.

Наиболее известный и многочисленный язык кхое — язык нама в Намибии, который известен также как кхоекхоеговаб или готтентотский. Остальные члены языковой семьи находятся преимущественно в пустыне Калахари в Ботсване.

Языки кхое были первыми койсанскими языками, известными европейским колонистам и славятся своими щёлкающими звуками, хотя последние распространены там не так широко, как и в других койсанских языковых семьях. Существует 2 основные ветви семьи — кхоекхое в Намибии и Южной Африке, и тшу-кхве в Зимбабве. Кроме языка нама, они находятся под давлением государственных и региональных языков, таких, как тсвана.

Классификация 
Классификация языков может содержать от одного до двух десятков языков. Поскольку многих из них являются группами диалектов, идентификация их весьма субъективна. Подсчёт каждой группы диалектов как единица результата на девяти языках, не считая двух сомнительно связанных языков:

Лексика 
Лексика:

Примечания

Литература 
 Güldemann, Tom and Edward D. Elderkin (forthcoming) 'On External Genealogical Relationships of the Khoe Family.' in Brenzinger, Matthias and Christa König (eds.), Khoisan Languages and Linguistics: the Riezlern Symposium 2003. Quellen zur Khoisan-Forschung 17. Köln: Rüdiger Köppe.
 Changing Profile when Encroaching on Hunter-gatherer Territory?: Towards a History of the Khoe-Kwadi Family in Southern Africa. Tom Güldemann, paper presented at the conference Historical Linguistics and Hunter-gatherer Populations in Global Perspective, at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Aug. 2006.

Ссылки 
 Койсанские языки на сайте Ethnologue

Языки Африки
Койсанские языки